Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie synchronicznym 2007 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie synchronicznym w kategorii seniorów, które odbywały się od 30 do 31 marca 2007 w hali John Labatt Centre w London. Tytuł mistrzowski zdobył Team Surprise ze Szwecji.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

2007
2007 w sportach zimowych
2007 w Kanadzie